Marek Janicki (specjalista reklamy)
 Marek Janicki (działacz sportowy)
 Marek Janicki (ur. 1971) – polski historyk